Anna Maria Mühe – attrice tedesca
 Charlotte Mühe – nuotatrice tedesca
 Ulrich Mühe – attore tedesco